Театральная — топоним:

Станции метро

Болгария 
 Театральная (станция метро, София)

Россия 
 Театральная (станция метро, Москва)
 Театральная (станция метро, Самара) (строится)
 Театральная (станция метро, Санкт-Петербург) (строится)
 Театральная (станция метро, Уфа) в Уфимском метрополитене (проектируется)
 Театральная (станция метро, Екатеринбург) в Екатеринбургском метрополитене (запланирована)

Украина 
 Театральная (станция метро, Киев)
 Театральная (станция метро, Днепр) (строится)

Другое 
 Театральная — железнодорожная платформа Смоленского направления МЖД в Рузском городском округе Московской области.

См. также 
 Театральная аллея
 Театральная площадь
 Театральная улица
 
 Театр
 Театр (значения)